Oddi steht für:

 Oddi (Rangárþing ytra), Ort in der Gemeinde Rangárþing ytra im Süden Islands
 zahlreiche weitere Orte in Island

Oddi ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Ettore Arrigoni degli Oddi (1867–1942), italienischer Ornithologe und Politiker 
 Giacomo Oddi (1679–1770), italienischer Kardinal, Bischof von Viterbo
 Giuseppe Ricci Oddi (1868–1937), italienischer Kunstsammler
 Niccolò Oddi (1715–1767), italienischer Geistlicher, Kardinal, Diplomat und Erzbischof
 Ruggero Oddi (1864–1913), italienischer Anatom
 Silvio Oddi (1910–2001), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Oddie
 Otti